Bellay peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Bellay (1826-1900), peintre et graveur français, fils de Jean-François Bellay.
 Guy Bellay, poète français, né en 1932.
 Jean Bellay coureur cycliste français, né en 1930.
 Jean-François Bellay (1790-1858), artiste peintre français, père de Charles Bellay.
 Jérôme Bellay, de son vrai nom Dominique Quenin, journaliste, patron de presse.
 Philippe Bellay, acteur français.

Toponyme 

 Le Bellay-en-Vexin, commune française du Val-d'Oise
 Camp de concentration de Montreuil-Bellay, site d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Canton de Montreuil-Bellay, division administrative de Maine-et-Loire
 Jardin Pihet-Bellay
 Montreuil-Bellay, commune française de Maine-et-Loire
 Tilloy-et-Bellay, commune française de la Marne

Monuments 
 Château de Montreuil-Bellay, forteresse médiévale
 Hôpital Saint-Jean de Montreuil-Bellay, hôpital situé sur cette commune

Événements historiques 
 Bataille de Montreuil-Bellay, épisode de la Chouannerie en Vendée.

Voir aussi 
 Du Bellay
 Famille du Bellay
Patronyme français
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France